Tuvaluaans voetbalelftal (mannen)
 Tuvaluaans voetbalelftal (vrouwen)
 Tuvaluaans voetbalelftal onder 17 (mannen)